Milanović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Milanovic (* 1991), österreichischer American-Football Spieler
 Branko Milanović (* 1953), serbisch-US-amerikanischer Ökonom
 Dafina Milanović (1948–2008), serbische Unternehmerin
 Danilo Milanović (* 1974), serbischer Schachspieler
 Dragoljub Milanović (* 1948), serbischer Medienmanager
 Igor Milanović (* 1965), jugoslawischer Wasserballspieler

 Miloš Milanović (* 1981), serbischer Eiskunstläufer
 Miodrag Milanović (* 1947), jugoslawischer bzw. serbischer Opernsänger 
 Zoran Milanović (* 1966), kroatischer Ministerpräsident